Deșertul  se poate referi la:

 Literatură
 1940 Deșertul tătarilor – roman istoric scris de autorul italian Dino Buzzati

 Film
 1953 Șobolanii deșertului, regia Robert Wise
 1954 Diavolul deșertului – film dramatic RAU, realizat de Youssef Chahine
 1964 Deșertul roșu (Il Deserto rosso) – regia	Michelangelo Antonioni
 1976 Deșertul tătarilor – film dramatic italo-francez, realizat de Valerio Zurlini
 1986 Floare în deșert (Desert Bloom) – film dramatic american, realizat de Eugene Corr